Adiós a las armas puede referirse a:

Novela 
 Adiós a las armas (A Farewell to Arms) (1929), novela de Ernest Hemingway;

Adaptaciones 
 Adiós a las armas (A Farewell to Arms) (1932), película dirigida por Frank Borzage - protagonizada por Gary Cooper y Helen Hayes;
 Adiós a las armas (A Farewell to Arms) (1957), película dirigida por Charles Vidor y John Huston - protagonizada por Rock Hudson y Jennifer Jones;
 Adiós a las armas (A Farewell to Arms) (1966), mini serie de televisión dirigida por Rex Tucker - protagonizada por George Hamilton y Vanessa Redgrave.

Otros 
 A Farewell to Arms (2010), álbum de TNT, banda noruega.